Bánfi János (14. század) horvát-szlavón bán
 Bánfi János (Wolfschörndl) (1851–?) tanár, író
 Bánfi János (1969–) labdarúgó